Ди Капуа () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Ди Капуа, Джузеппе (род. 1958) — итальянский гребец, рулевой.
 Ди Капуа, Джулиано (род. 1971) — российский актёр и режиссёр швейцаро-итальянского происхождения.
 Ди Капуа, Леонардо (1617—1695) — итальянский врач и философ.
 Ди Капуа, Эдуардо (1865—1917) — итальянский композитор.